Чечевица пищевая
 Обыкновенная чечевица